Десантно-вертолётные корабли-доки типа «Макассар» — тип десантно-вертолётных кораблей-доков состоящих на вооружении ВМС Индонезии. Два корабля построено на судоверфи компании «Тэсун шипбилдинг» (г. Пусан, Республика Корея) и вступили в строй в 2007 году, ещё три построены компанией «ПТ Пал» (г. Сурабая, Индонезия).

Десантовместимость: 500 человек, 13 танков, 2 десантных катера.

Модификации

Предшественник 
Контракт с южнокорейской компанией Dae Sun Shipbuildings & Engineering Co. Ltd на изготовление одного ДКВД стоимостью всего 35 млн. долларов был подписан в 2003 году. В 2004 году LPD 972 Tanjung Dalpele был введён в строй. В 2008 году переоборудован в госпитальное судно и переименован в BRS 990 Dr. Soeharso. Стандартное водоизмещение корабля 7300 т, полное водоизмещение 11394 т, длина 122 м).

LPD 124 
По сравнению с предыдущим проектом, длина корабля увеличилась до 124 метров. Личный состав, включая экипаж — 644 человека.

LPD 124M 
За счёт увеличения вертолетного ангара стало возможным базирование трех вертолетов. Численность личного состава увеличена с 644 человек до 771.

Список кораблей

См. также 
 Десантно-вертолётные корабли-доки типа «Тарлак»

Примечания

Источники 
 «Зарубежное военное обозрение», 2008 г., № 12.

Макассар
Десантно-вертолётные корабли-доки